A 2023-as Formula Regionális Európa-bajnokság a széria ötödik idénye lesz és a harmadik mióta egybeolvadt a Formula Renault Európa-kupával. Ez a konstrukció megfelel a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) Formula–3-as géposztály előírásainak. A bajnokság olasz irányítás alatt fut.Az címvédő a Prema Racing versenyzője, a svéd Dino Beganovic, aki 40 pontos előnnyel végzett az élen. Ő a Formula–3-ban folytatja pályafutását, szintén a Prema versenyzőjeként. A konstruktőri címvédő az olasz Prema Racing.

Csapatok és versenyzők

Átigazolások

Csapatváltások 

  Lorenzo Fluxá; R-ace GP pilóta → Prema Racing pilóta
  Owen Tangavelou; RPM pilóta → Trident Racing pilóta
  Santiago Ramos; KIC Motorsport pilóta → RPM pilóta
  Révész Levente; Van Amersfoort Racing pilóta → Arden Motorsport pilóta
  Tim Tramnitz; Trident Racing pilóta → R-ace GP pilóta
  Macéo Capietto; Monolite Racing pilóta → RPM pilóta
  Matías Zagazeta; G4 Racing pilóta → R-ace GP pilóta
  Victor Bernier; FA Racing by MP pilóta → MP Motorsport pilóta

Újonc pilóták 

  Andrea Kimi Antonelli; Olasz Formula–4-bajnokság, Prema Racing pilóta → Prema Racing pilóta
  Alessandro Giusti; Francia Formula–4-bajnokság pilóta → G4 Racing pilóta
  Rafael Câmara; Olasz Formula–4-bajnokság, Prema Racing pilóta →  Prema Racing pilóta
  Nikhil Bohra; Német Formula–4-bajnokság, US Racing pilóta → Trident Racing pilóta
  Charlie Wurz; Olasz Formula–4-bajnokság, Prema Racing pilóta → ART Grand Prix pilóta
  Shannon Lugassy; Ultimate Cup Series - F3R, CMR pilóta → ART Grand Prix pilóta
  Marcus Armand; Német Formula–4-bajnokság, US Racing pilóta → ART Grand Prix pilóta
  Giovanni Maschio; Olasz Formula–4-bajnokság, AS Motorsport pilóta → Monolite Racing pilóta
  Adam Fitzgerald; Formula Regionális Óceánia-bajnokság, Giles Motorsport pilóta → RPM pilóta
  Oleksandr Partyshev; Olasz Formula–4-bajnokság, Jenzer Motorsport pilóta → KIC Motorsport pilóta
  Tom Lebbon; Brit Formula–3 bajnokság, Elite Motorsport pilóta → Arden Motorsport pilóta
  Enzo Scionti; Euroformula Open bajnokság, Drivex School pilóta → Monolite Racing pilóta
  Niels Koolen; Olasz Formula–4-bajnokság, Moniau pilóta → Van Amersfoort Racing pilóta
  Martinius Stenshorne; Olasz Formula–4-bajnokság, Van Amersfoort Racing pilóta → R-ace GP pilóta
  Emerson Fittipaldi Jr.; Olasz Formula–4-bajnokság, Van Amersfoort Racing pilóta → Saintéloc Racing pilóta

Távozó pilóták 

  Paul Aron; Prema Racing pilóta → Formula–3 bajnokság, Prema Racing pilóta
  Dino Beganovic; Prema Racing pilóta → Formula–3 bajnokság, Prema Racing pilóta
  Sebastián Montoya; Prema Racing pilóta → Formula–3 bajnokság, Hitech Pulse-Eight pilóta
  Leonardo Fornaroli; Trident pilóta → Formula–3 bajnokság, Trident Racing pilóta
  Gabriel Bortoleto; R-ace GP pilóta → Formula–3 bajnokság, Trident Racing pilóta
  Mari Boya; MP Motorsport pilóta → Formula–3 bajnokság, MP Motorsport pilóta
  Gabriele Minì; ART Grand Prix pilóta → Formula–3 bajnokság, Hitech Pulse-Eight pilóta
  Piotr Wisnicki; KIC Motorsport pilóta → Formula–3 bajnokság, PHM Racing by Charouz pilóta
  Axel Gnos; G4 Racing pilóta → Olasz GT bajnokság - GT3, Nova Race pilóta
  Francesco Braschi; FA Racing by MP pilóta → Eurocup-3, Campos Racing pilóta
  Noel León; Arden Motorsport pilóta → Euroformula Open bajnokság, Team Motopark pilóta
  Hadrien David; R-ace GP pilóta → Európai Le Mans széria - LMP2, Inter Europol Competition pilóta
  Hamda Al Qubaisi; Prema Racing pilóta → F1 Academy, MP Motorsport pilóta
  Pietro Delli Guanti; RPM pilóta → GT Európai Endurance Világbajnokság, Tresor Attempto Racing pilóta
  Pietro Armanni; Monolite Racing pilóta → ?
  Nicola Marinangeli; Monolite Racing pilóta → ?
  Eduardo Barrichello; Arden Motorsport pilóta → ?
  Esteban Masson; ART Grand Prix pilóta → ?

Csapatváltozások 

 Az FA Racing by MP 2022. októberében bejelentette, hogy távoznak a sorozatból, helyüket a francia Saintéloc Racing veszi át.

Versenynaptár 
2022. december 2-án került ki a végleges versenynaptár. A szezon előtti tesztek Barcelonában, Paul Ricardban és Monzában lesznek megtartva márciusban és áprilisban. A sorozat először fog Németországban versenyezni története során.

Pontrendszer 
Továbbra is az első tíz helyen végző versenyző szerez pontot.

Megjegyzések

Jegyzetek

További információk 

 Hivatalos honlap

2023 a motorsportban